Selmeczi ist der Familienname folgender Personen: